Marba bzw. Marbà ist der Familienname folgender Personen:

 Alba Marbà (geb. 1990), spanische Reggae-Musikerin und Schauspielerin
 Jenny Marba (1869–1942), deutsche Schauspielerin

Marba steht zudem für:
 Marba (Volk), auch Azumeina, Volksgruppe im Tschad
 Marba (Sprache), eine tschadische Sprache, Sprache der Marba

Siehe auch:
 MA-RBA